Samolah ist der Familienname folgender Personen:
 Elvis Samolah (* 1994), zentralafrikanischer Fußballtorhüter
 Prince Samolah (* 1985), zentralafrikanischer Fußballtorhüter